Ilídio Machado (1914-) Angola
 Vítor Ilídio Castanheira Penas (1977-)
 Ilídio do Amaral (1926-)
 Ilídio de Araújo (1925-)
 Ilídio Pinto Leandro (1950-)
 Ilídio Botelho Gonçalves (1922-2011)

Desambiguações de antropônimos